Rio Albele (Jaleş)
Rio Albele (Strâmbu)

Desambiguação